Неле́й:
 Персонажи древнегреческой мифологии, носящие имя Нелей ():
 Нелей (сын Кодра) — вывел колонистов из Аттики в Милет.
 Нелей (сын Посейдона) — царь Пилоса.
 (136557) Нелей — троянский астероид Юпитера, названный в честь Нелея (сына Посейдона).
 Неле́й — село, городской округ город Первомайск, Нижегородская область, Россия.